Lignières (Aube), municipi al departament de l'Aube (regió de Gran Est, França)  
 Lignières (Cher), municipi al departament de Cher (França) 
 Lignières (Loir i Cher), municipi al departament de Loir i Cher  (França) 
 Lignières (Somme), municipi al departament del Somme (regió dels Alts de França, França) 
 Lignières-sur-Aire, municipi al departament del Mosa (regió de Gran Est, França) 
 Lignières-la-Carelle, municipi al departament del Sarthe (França) 
 Lignières-Châtelain, municipi al departament del Somme (Alts de França)  
 Lignières-Orgères, municipi al departament de Mayenne (França)  
 Lignières-Sonneville, municipi al departament del Charente (regió de Nova Aquitània, França)  
 Lignières-de-Touraine, municipi al departament de l'Indre i Loira (França)
 Lignières-en-Vimeu,  municipi al departament del Somme (Alts de França) 
 Cantó de Lignières, cantó al districte de Saint-Amand-Montrond (departament del Cher, França)